Solórzano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Solórzano, Mexiko, ort, Puebla, Hueytamalco,

Spanien 

 Solórzano, Spanien, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Solórzano (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar